Programari Clic, programari pensat per a crear activitats educatives
 Clic (fonètica), tipus de fonema que consisteix en una doble oclusió bucal.
 Compact Linear Collider abreujat amb les sigles CLIC projecte de col·lisionador d'electrons desenvolupat pel CERN